Даман — адміністративний центр індійської союзної території Даман і Діу.
 Даман — адміністративний округ індійської союзної території Даман і Діу, колишня португальська колонія.
 Даман — каган Західно-тюркського каганату.
 Даманові — родина невеликих, травоїдних ссавців.